Антуан Фавр (, ; 5 октября 1557, Бург-ан-Бресс — 1624, Шамбери) — савойский  и государственный деятель. Отец Клода Фавра де Вожла.

Биография 

Антуан Фавр родился 5 октября 1557 года в Бург-ан-Брессе. Учился в коллеже иезуитов в Париже, а затем в Туринском университете. Уже в 1581 году опубликовал свой первый трактат по юриспруденции, «Conjecturarum juris civilis». 

В 1587 году был введён в Сенат Герцогства Савойского, в 1608 году стал его председателем.

Среди многочисленных юридических трудов Фавра долговременное значение имел составленный им свод законов «Codex Fabrianus» (Женева, 1606), вплоть до 1860 года употреблявшийся в Герцогстве Савойском.

Вместе с , Жаном Доматом и  Фавр был одним из немногих французских исследователей римского права, имевших в то время международное значение.

Антуан Фавр умер 28 февраля 1624 года в городе Шамбери.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Stefanie Langer. Rechtswissenschaftliche Itinerarien – Lebenswege namhafter europäischer Juristen vom 11. bis zum 18. Jahrhundert. Peter Lang, Frankfurt am Main 2000, ISBN 978-3-631-36342-3, S. 145–146.

Государственные деятели Италии